Il doppio  del Cyclus Open de Tenis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva erano i detentori del titolo, ma solo Dutra da Silva ha partecipato in coppia con André Baran, ma ha perso in semifinale contro Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Daniel Gimeno Traver e Pere Riba 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (campioni)
 Daniel Gimeno Traver /  Pere Riba (finale)

 Marcos Daniel /  Franco Ferreiro (quarti di finale, ritiro) 
 Thiago Alves /  Marcelo Demoliner (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Cyclus Open de Tênis 2009